Каражиде — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каражиде — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Каражиде — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.